Соревнование среди мужчин в помещении, парный разряд - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 10 спортсменов из 2 стран.

Результаты

Итоговое положение

Турнирная таблица

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований